Список видов, входящих в род 
Список на основе сведений Index Fungorum, в алфавитном порядке латинских названий.



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Ссылки 
Classification of Genus: Russula — GBIF Portal.
Подчинённые таксоны рода Russula  в базе данных Index Fungorum.

Сыроежка